Рябчиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Рябчиков, Александр Максимович (1918—1996) — советский физико-географ, декан Географического факультета МГУ (1955—1966, 1970—1980)
 Рябчиков, Андрей Егорович (1858—1930) — русский крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Новгородской губернии.
 Рябчиков, Василий Родионович (19041-986) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Рябчиков, Владимир Иванович (1934—2002) — советский машиностроитель, Герой Социалистического Труда.
 Рябчиков, Дмитрий Иванович (1904—1965) — советский химик и геохимик.
 
 Рябчиков, Егор Вячеславович (род. 1980) — российский кинооператор.
 Рябчиков, Игорь Дмитриевич (1937—2017) — советский и российский учёный-геолог, академик РАН.
 Рябчиков, Лев Анатольевич (род. 1942) — русский писатель и поэт, журналист.
 Рябчиков, Николай Петрович (1908—1968) — советский государственный и политический деятель, председатель Президиума Верховного Совета Марийской АССР.
 Рябчиков, Пётр Алексеевич (1924—1974) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.